Крутобережный — название населённых пунктов в России:
 Крутобережный — спецпереселенческий посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Крутобережный — посёлок в Омском районе Омской области.
 Крутобережный — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.